John Grisham
 Michelle Lujan Grisham